Кальник  — топоним:

Белоруссия 
 Кальник — деревня в Докшицком районе Витебской области.

Украина 
 Кальник — село в Ильинецком районе Винницкой области.
 Кальник — село в Мукачевском районе Закарпатской области.

См. также 
 Кальники